Friedrich von Brandenburg ist der Name folgender Herrscher:
 Friedrich I. (Brandenburg) (1371–1440), Kurfürst von Brandenburg, Fürst von Ansbach und Kulmbach
 Friedrich II. (Brandenburg) (1413–1471), Kurfürst von Brandenburg
 Friedrich II. (Brandenburg-Ansbach-Kulmbach) (1460–1536), Fürst von Ansbach und Kulmbach
 Friedrich von Brandenburg-Ansbach (1497–1536), Dompropst zu Würzburg und Kommandant der Festung Marienberg
 Friedrich von Brandenburg (1530–1552), Erzbischof von Magdeburg und Fürstbischof von Halberstadt
 Friedrich von Brandenburg (1588–1611), Markgraf von Brandenburg
 Friedrich III. (Brandenburg-Ansbach) (1616–1634), Fürst von Ansbach
 Friedrich I. (Preußen) (1657–1713), Kurfürst von Brandenburg und König in Preußen
 Friedrich III. (Brandenburg-Bayreuth) (1711–1763), Fürst von Bayreuth
 Friedrich II. (Preußen) (Friedrich der Große; 1712–1786), Kurfürst von Brandenburg und König von Preußen
 Friedrich Christian (Brandenburg-Bayreuth) (1708–1769), Fürst von Bayreuth
 Friedrich Ernst von Brandenburg-Kulmbach (1703–1762), Statthalter in Schleswig und Holstein
 Friedrich Heinrich (Brandenburg-Schwedt) (1709–1788), Markgraf von Schwedt

Friedrich von Brandenburg ist der Name folgender Personen:
* Friedrich von Brandenburg (General) (1819–1892), preußischer General und Diplomat